Pseudosolanderia är ett släkte av nässeldjur. Pseudosolanderia ingår i familjen Teissieridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Pseudosolanderia